Rheinhochwasser bezeichnet unter anderem die folgenden Hochwasserereignisse am Rhein und in seinem Einzugsgebiet:

 Magdalenenhochwasser 1342
 Rheinhochwasser 1374
 Magdalenenhochwasser 1480 an Aare und Rhein
 Rhein- und Bodenseehochwasser von 1566
 Rheinhochwasser 1784, siehe Winter 1783/84#Hochwasser im Frühjahr 1784
 Rheinhochwasser 1882/1883
 Rheinhochwasser 1925/1926
 Rheinhochwasser 1970
 Rheinhochwasser 1993
 Rheinhochwasser 1995
 Hochwasser in Mitteleuropa 2013

Siehe auch:
 Rhein#Hochwasser